Dāmghān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dāmghān (kommunhuvudort i Iran), Semnan, 
 Shahrestān-e Dāmghān, kommun, Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar